Блит (, ) — английская фамилия, и топоним.

Фамилия 
  (ум. 1914) — епископ Англиканской церкви.
Блит, Мадонна (род. 1985) — австралийская хоккеистка на траве.
 Блит, Эдвард (1810—1873) — английский зоолог и фармацевт.
 Блит, Энн (род. 1928) — американская актриса.
 Блит, Ясмин (род. 1968) — американская актриса и фотомодель.
 Родин, Борис Аркадьевич (наст. фамилия Блит) — поэт, продюсер, бизнесмен (род. 1955).

Топоним 
  — город на севере Англии.
  — община в Онтарио (Канада), известная проводимым там .

См. также